Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта — одна из первых развязок, построенных в Казани в советский период.

Территориальное расположение 
Данная развязка расположена в южной части города, на территории Приволжского района, на пересечении важнейших городских магистралей — проспекта Победы и Оренбургского тракта.

Особенности конструкции  
Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и Оренбургского тракта — это двухуровневая развязка, состоящая из путепровода вдоль Оренбургского тракта и пяти съездов (два служат для поворотов вправо, три — для поворотов влево). 

Длина путепровода — 92,44 м, ширина — около 30 м; он состоит из двух параллельных друг другу эстакад, обеспечивающих встречные автомобильные проезды по трём полосам движения в каждом, с пятиметровой разделительной полосой между ними. Проходящий под путепроводом проспект Победы имеет два встречных автомобильных проезда по пять полос движения в каждом направлении, разделённых двумя трамвайными путями. 

Конструктивная особенность данной развязки — удалённость съездов с путепровода на проспект Победы. При движении в южном направлении такой съезд обеспечивается через Оренбургский проезд с существенным удлинением маршрута движения.

История  
Данная развязка была построена в 1984 году при сооружении нового магистрального проезда по Оренбургскому тракту в сторону аэропорта Казань (до этого проезд обеспечивался по единственной дороге — старому участку Оренбургского тракта, который в настоящее время называется Оренбургским проездом). Это была вторая по счёту развязка в Казани (первая построена в 1977 году на пересечении проспектов Ямашева и Ибрагимова). 

В 2012 году на участке под путепроводом вдоль проспекта Победы были проложены трамвайные пути.

См. также

Развязки по проспекту Победы 
 Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и улицы Рихарда Зорге (Казань)
 Транспортная развязка на пересечении проспекта Победы и Мамадышского тракта

Развязки по Оренбургскому тракту и проспекту Универсиады 
 Танковое кольцо (Казань)
 Транспортная развязка «Аметьево» (Казань)

Примечания 

Мосты Казани
Транспортные здания и сооружения Казани
Приволжский район Казани